Крупенников — русская фамилия. 

Известные носители:
 Крупенников, Владимир Александрович (род. 1969) — депутат Государственной думы от «Единой России».
 Крупенников, Григорий Прохорович — надворный советник, воспитатель и инспектор в университетском пансионе, служащий канцелярии Московского университета (1778), масон, член Директории Восьмой Провинции.
 Крупенников, Иван Павлович (1896—1950) — советский военачальник, генерал-майор.
Крупенникова, Екатерина Евгеньевна (1940—2021) — российская и украинская актриса.

См. также 
 Крупеников

Примечания